Pieter Brueghel es el nombre de dos pintores, padre e hijo:

  Pieter Brueghel el Viejo (1525-1569).
  Pieter Brueghel el Joven (1564-1638).